Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1996 – zawody w skokach narciarskich przeprowadzone w dniach 30 stycznia-1 lutego 1996 w Gallio w ramach mistrzostw świata juniorów w Asiago.

Złoty medal indywidualnie zdobył Michael Uhrmann, który wyprzedził Primoža Peterkę i Andreasa Küttela.

W konkursie drużynowym najlepsza okazała się reprezentacja Niemiec, która wystąpiła w składzie: Kai Bracht, Alexander Herr, Frank Reichel, Michael Uhrmann. Srebro zdobyli reprezentanci Austrii, a brąz – Słowenii.

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (30.01.1996)

Konkurs drużynowy (01.02.1996)

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1996&id=19&rodzaj=M
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1996&id=20&rodzaj=M

1995